Theologicum ist eine Bezeichnung für:
 Theologicum Tübingen
 Theologicum der Georg-August-Universität
 Theologicum der Ludwig-Maximilians-Universität